Christiane Papon (1924) – politico francese
 Louis-Georges Papon (1947) – psicoanalista francese
 Jean-Pierre Papon (1734-1803) – abate e storico francese
 Maurice Papon (1910-2007) – funzionario e politico francese